Bredsten (plaats), plaats in Denemarken
 Bredsten (parochie), parochie in Denemarken